Sarnthein ist
 der Hauptort der Gemeinde Sarntal, siehe Sarnthein (Sarntal)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Sarnthein (Adelsgeschlecht)

Sarnthein ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Joseph Gabriel von Sarnthein (1697–1762), Weihbischof in Brixen
 Ludwig von Sarnthein (1861–1914), österreichischer Botaniker 
 Michael Sarnthein (* 1939), österreichischer Klimatologe, Meeresgeologe und Hochschullehrer
 Zyprian von Serntein (um 1457–1522), Protonotar, kaiserlicher Rat, Kanzler